

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2, w tym 1 podstawowa
 Miodne – osada leśna w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Miodne – przysiółek wsi Błotno w woj. zachodniopomorskim, w pow. goleniowskim, w gminie Nowogard